Het natuurlijke getal vormt de basis van de getaltheorie, dat weer een van de fundamenten is van de wiskunde. Hier volgt een lijst van de natuurlijke getallen waarover een Wikipedia-artikel bestaat, met uitzondering van de natuurlijke getallen die uitsluitend in gebruik zijn als jaartal. In de afzonderlijke artikelen wordt behalve op wiskundige aspecten ook op andere aspecten van het betreffende natuurlijke getal ingegaan, zie bijvoorbeeld 46664, het gevangenisnummer van Nelson Mandela.

0 tot en met 200

Getallen groter dan 200 
 496
 500
 666
 888
 1000
 1001
 1089
 1312
 2711
 2713
 4711
 6174, de constante van Kaprekar
 8128
 46.664
 65.535
 65.536
 65.537
 78.557, het sierpińskigetal
 144.000 
 106
 109
 2.147.483.647

Machten van tien 

Er is een aparte lijst van machten van tien. Daarin staan de getallen, die een macht van tien zijn en in het Nederlands een eigen naam heb gekregen. Die naam wordt door de methode van de lange schaalverdeling gegeven.

Grote getallen 

Er zijn nog meer zeer grote getallen, die een eigen naam hebben gekregen.

Jaartallen 
Via Lijst van eeuwen kan men de artikelen over de verschillende eeuwen volgens de gebruikelijke jaartelling vinden. Deze bevatten op hun beurt verwijzingen naar enkele duizenden artikelen over jaren en jaartallen.

 
Natuurlijke getallen